Национальная и университетская библиотека Загреба () — крупнейшая научная библиотека Хорватии, расположена в городе Загреб. В фондах библиотеки хранятся более 2 млн книг.

Коллекция библиотеки содержит много ценных изданий на старославянском языке, а также первую книгу хорватском языке, ценные древние издания на немецком языке и редкие географические карты.

Генеральный директор библиотеки — Др. Иосиф Стипанов.

История 
Национальная и университетская библиотека Хорватии была основана в 1607 году как часть иезуитской школы Neoacademia Zagrabiensis. В 1669 году школа была признана габсбургским королём Леопольдом I. История библиотеки неразрывно связана с историей Загребского университета, основанного позже. В 1776 году библиотека стала Королевской библиотекой академии наук (Regia Scientiarum Academia), а в 1874 году — университетской библиотекой Загреба. В 1818 году библиотека стала публичной.

С 1837 года библиотека получила статус национальной и должна была получать обязательный экземпляр каждой книги, опубликованной в Хорватии. 28 мая 1995 года библиотека переехала в своё сегодняшнее помещение. Национальная библиотека имеет сегодня шесть филиалов (факультетских библиотек) и управляет 32 библиотеками Хорватии.

Фонды 
50 % фондов библиотеки — литература на хорватском языке. 20 % — литература на английском, 12 % — на немецком и по 5 % на русском, французском и итальянском языках.
 2 015 720 монографий
 24 180 книжных серий и периодических изданий
 314 427 микрофильмов
 142 113 рукописей
 28 101 географических карт
 17 580 партитур
 11 735 аудиодокументов

Примечания

Ссылки 

 Национальная и университетская библиотека Загреба
 Каталог библиотеки

Библиотеки, основанные в XVII веке
Появились в 1607 году
Здания и сооружения, построенные в 1995 году
1995 год в Хорватии
Загреб
Загреб
Библиотеки Хорватии
Наука в Хорватии
Культурные организации Загреба
Образование в Загребе
Нормативный контроль